Отворена гласна е категория гласни звукове, характеризиращи се с разположение на езика във възможно най-ниско положение.

Четирите основни отворени гласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:

 отворена предна незакръглена гласна [a]
 отворена предна закръглена гласна [ɶ]
 отворена задна незакръглена гласна [ɑ]
 отворена задна закръглена гласна [ɒ]

Бележки 

Гласни звукове